Kyan Khojandi (* 1982, Reims), un humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français d'origine iranienne

 Binnya Kyan (?  1453), le treizième souverain du royaume d'Hanthawaddy
 John Howard Kyan
 Chotoku Kyan (, 1870, Shuri  1945)
Patronyme japonais